«Свободное слово»:
 «Свободное слово» — районная газета города Рогачёв Гомельской области в Белоруссии.
 «Свободное слово» — теоретико-дискуссионный клуб в Москве.
 «Свободное слово» — журнал, издающийся в США.
 «Свободное слово» — газета радикально-оппозиционной партии «Демократический союз».
 «Свободное слово» — российское правозащитное объединение литераторов, журналистов и блогеров.